Zosterops salvadorii är en fågel i familjen glasögonfåglar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Arten förekommer på öarna Enggano och Mega utanför västra Sumatra i Indonesien. Efter DNA-studier inkluderas den i den nyligen urskilda arten swinhoeglasögonfågel (Zosterops simplex). Vissa behandlar den dock fortfarande som egen art.

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN erkänner den inte längre som art, varför dess hotstatus inte bedöms.

Noter

Externa länkar 

Glasögonfåglar
Fåglar i orientaliska regionen
Endemiska fågelarter i Indonesien